__БЕЗ_ЗМІСТУ__

 — пісня часів Японсько-цінської війни (1894—1895), в якій японський солдат розповідає про свою тяжку долю. У роки Другої світової війни була заборонена, оскільки деморалізувала військових та не дуже мотивувала на прояв героїзму та мужності.

Пісня була написана у 1895 році музикантом , який на той час перебував на службі у військовому оркестрі при другій армії генерала Івао Оями. За словами Нагаі, у січні 1895 року перед довгою битвою за Вейхейвей його батальйон змушений був два тижні сидіти у покинутому китайському селі, і пісня відображала його власний дуже суворий досвід.

Текст 

Пісні Японії
Марш